Bourke ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Bourke (* 1929), australischer Schwimmer
 Ciarán Bourke (1935–1988), irischer Folk-Musiker
 Dermot Bourke, 7. Earl of Mayo (1851–1927), britischer Peer, Politiker und Offizier
 Eoin Bourke (1939–2017), irischer Germanist und Übersetzer
 Eva Bourke (* 1946), irische Schriftstellerin und Übersetzerin deutscher Herkunft
 Fiona Bourke (* 1988), neuseeländische Ruderin
 Glenn Bourke (* 1960), australischer Segler
 Jamie Bourke (* 1991), australischer Eishockeyspieler
 Jean Raymond Bourke (1772–1847), französischer General irischer Herkunft
 Joanna Bourke (* 1963), britisch-neuseeländische Historikerin
 John Gregory Bourke (1843–1896), US-amerikanischer Ethnologe
 Margaret Bourke-White (1904–1971), US-amerikanische Fotoreporterin
 Paddy Bourke, irischer Politiker
 Peter Bourke (* 1958), australischer Mittelstreckenläufer
 Richard Bourke (1777–1855), Gouverneur der britischen Kolonie New South Wales
 Richard Bourke, 6. Earl of Mayo (1822–1872), britischer Adliger, Politiker und Staatsmann
 Rick Bourke (1953–2006), australischer Rugby-League-Spieler
 Robert Bourke, 1. Baron Connemara (1827–1902), konservativer britischer Politiker und Gouverneur von Madras
 Robert E. Bourke (1916–1996), US-amerikanischer Automobil- und Industriedesigner 
 Russell Lyle Bourke, Erfinder des Bourke- oder Kurbelschlaufenmotors, nach dem Prinzip des Scotch-Yoke-Kurbeltriebs
 Séamus Bourke (1893–1967), irischer Politiker (Sinn Féin, Cumann na nGaedheal, Fine Gael)
 Ulick Joseph Bourke (1829–1887), irischer Autor (CE)

Bourke heißt der Ort

 Bourke (New South Wales), australische Kleinstadt

Siehe auch:
 Burke
 Bourque